JFC ist eine Abkürzung für:
 Java Foundation Classes
 Jugend für Christus
 Japan Finance Corporation
 JFC International
 Joint Fruit Company
 Jollibee Food Corporation, siehe Jollibee
 Jugendfußballclub
 Joint Force Command, siehe 
 Allied Joint Force Command Brunssum
 Allied Joint Force Command Naples

Abkürzung